FA Cup steht für:

 FA Cup, nationaler Fußballpokalwettbewerb für Herren in England
 FA Women’s Cup, nationaler Fußballpokalwettbewerb für Frauen in England
 FA Youth Cup, nationaler Fußballpokalwettbewerb im Jugendbereich in England
 FA Cup (Antigua und Barbuda), nationaler Fußballpokalwettbewerb in Antigua and Barbuda
 FA Cup (Sierra Leone), nationaler Fußballpokalwettbewerb in Sierra Leone
 FA Cup (Seychellen), nationaler Fußballpokalwettbewerb in der Republik Seychellen
 FA Cup (Thailand), nationaler Fußballpokalwettbewerb in Thailand
 Guam FA Cup, Fußball-Pokalwettbewerb des US-amerikanischen nichtinkorporierten Territoriums Guam
 Jordan FA Cup, nationaler Fußballpokalwettbewerb in Jordanien